Hamit Altıntop (Gelsenkirchen, NSZK, 1982. december 8. –) német-török kettős állampolgárságú labdarúgó. A szintén labdarúgó Halil Altıntop testvére.

Pályafutása

Schalke 04 
Altıntop hivatásos pályafutását testvérével együtt kezdte meg a helyi német klubban, a Wattenscheid 09-ben 2000-ben. Sikeres teljesítménye felkeltette nagyobb klubok érdeklődését, ezért Hamit 2003-ban a Schalke 04-hez igazolt, ahol főként védekező középpályásként játszott. Csapatában szerepet kapott Bajnokok Ligája-mérkőzéseken, illetve játszott az UEFA-kupa elődöntőjében is.

Bayern München 
Hamit csatlakozott a Bayern Münchenhez a 2007–2008-as szezon kezdetén egy ingyen átigazolás keretében. Hamit Altıntop akkor mutatkozott be a Bayern Münchenben, amikor a bajorok a brazil bajnok São Paulo FC-vel játszottak a Hong Kong Stadium-ban. A Bayern München nyerte a mérkőzést 2–1-re egy látványos szabadrúgás góllal a török játékostól. Szerzett még egy másik lenyűgöző gólt 30 méterről egy erős ballábas lövésből a Werder Bremen ellen a Ligapokal-ban. Adott egy gólpasszt Luca Toninak egy látványos beadásból, és szerzett egy találatot az első Bundesliga mérkőzésén a Bayern Münchenben, egy nagyszerű jobb lábas lövésből az előző szezonban harmadik helyezett Werder Bremen ellen. A mérkőzés 4–0-s győzelemmel ért véget a bajoroknak. A második Bayern München gólját a Bundesligában a Hannover 96 ellen szerezte az utolsó percekben, amikor megkapta a labdát Zé Robertótól, és átrohant a pálya felén, lecselezte az utolsó négy ellenfelet, és bevágta a Bayern München 3–0-s győzelmét jelentő találatot a Hannover 96 felett.

Sikerei, díjak 
 Premiere Ligapokal: 2007
 Puskás Ferenc-díj 2010

Játékos statisztikái

Klub

A válogatottban

Góljai a válogatottban

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

 

Török labdarúgók
A Bayern München labdarúgói
A Schalke 04 labdarúgói
A Real Madrid labdarúgói
A Galatasaray labdarúgói
Az SV Darmstadt 98 labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
1982-ben született személyek
Gelsenkircheniek
Az SG Wattenscheid 09 labdarúgói
A Schalke 04 II labdarúgói
Az FC Bayern München II labdarúgói
Élő személyek
A Bundesliga labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói
A FIFA Puskás Ferenc-díjasai